Fitzbauer ist der Familienname der folgenden Personen:

 Erich Fitzbauer (* 1927), österreichischer Grafiker, Illustrator, Schriftsteller, Verleger, Drucker und Graphiksammler
 Ilse Fitzbauer (* 1957), österreichische Politikerin